«Mariano Álvarez» —conjunto del nombre propio Mariano y el apellido Álvarez— puede referirse a:

Personajes 
 Mariano Álvarez, pintor español;
 Mariano Álvarez (1818-1924), militar (general) filipino;
 Mariano Álvarez Fernández (1952-2001), actor venezolano;
 Mariano Álvarez Gómez (1935-), filósofo español;
 Mariano Alejo Álvarez Vera (1781-1855), abogado, magistrado y político peruano;
 Mariano Santos Álvarez Villegas (1823-1893), magistrado, diplomático y político peruano;
 ...

Apellido compuesto
 Mariano Álvarez de Castro (1749-1810), militar español;

Toponimia 
 General Mariano Álvarez, Cavite, Filipinas.

Otros 
 BRP General Mariano Álvarez (PS-38), buque.